Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1983 го́да () — 39-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица 

 Команда «Вента» (Вентспилс) за нарушение Положения о чемпионате республики была исключена из розыгрыша.

Лучшие бомбардиры

Сильнейшие по линиям

Литература

Ссылки 
 RSSSF

1983
1983 год в Латвии
Футбол в СССР в 1983 году